Schleich (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Schleich (firma), een Duitse firma die speelgoeddieren en kunststof poppetjes maakt